Woodstock Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Woodstock Township (Illinois)
 Woodstock Township (Michigan)